Stockholm Lufthavn (Stockholm Airport) kan henvise til følgende:

Lufthavne i Sverige
 Stockholm-Arlanda Airport (ARN/ESSA)
 Stockholm-Barkarby Lufthavn (ESKB)
 Stockholm-Bromma Lufthavn (BMA/ESSB)
 Stockholm-Skavsta Lufthavn (NYO/ESKN)
 Stockholm-Västerås Lufthavn (VST/ESOW)

Én lufthavn i Papua New Guinea
 Stockholm Airport (Papua New Guinea) (SMP)